Баклан, может означать:
 Баклан — птица рода бакланов отряда пеликанообразных.
 Баклан Бугенвиля — птица из семейства баклановых.
 Баклан — бухта в заливе Петра Великого.
 Баклан — остров в Онежской губе Белого моря.
 Баклан — остров в группе островов Вороньи Лудки в Баренцевом море, близ устья реки Воронья.
 Баклан — остров в Узбекистане.
 «Баклан» — название автомобиля УАЗ-39071, для Пограничных войск Вооружённых Сил Союза ССР, модификации автомобиля УАЗ-3907.
 Баклан — устаревшее обозначение хулигана. Позднее термин стал жаргонным, потеряв старое значение. В современном обществе слово зачастую используется как оскорбление какого-либо лица. Новое рождение термин обрел благодаря русскому переводу анимационного фильма «Бивис и Баттхед».
 .

См. также 
 Бакланники